On appelle produits chimiques éternels (Forever Chemicals) :
 les substances per- et polyfluoroalkyléess (PFAS) ;
 l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS).